Чакона:

 Чакона — инструментальная пьеса, популярная в эпоху Барокко. 
 Чакона Витали — музыкальное произведение вариационной формы (чакона), приписываемое Томазо Антонио Витали (1663—1745).